Spojení písmen B a W může mít různé významy:

BW 
 BW – Big Wall- lezecká stěna v Praze
BW – kód ISO 3166-2 pro Botswanu
 IATA kód společnosti Caribbean Airlines
 Bundeswehr

.bw 
 .bw – internetová doména nejvyššího řádu pro Botswanu